Tursko košarkaško prvenstvo (tur. Türkiye Erkekler Basketbol Şampiyonası) je bilo natjecanje za košarkaške klubove u Turskoj koje se održavalo između 1946. i 1967. Prvenstvo se održavalo paralelno s lokalnim ligama, a najvažnije su bile u Istanbulu, Ankari i Izmiru. Od sezone 1966./67. se počela igrati Turska košarkaška liga (tur. Türkiye Basketbol Ligi) koja je zamijenila dotadašnje prvenstvo.

Prvaci i doprvaci

Poveznice 
 Turska košarkaška liga

Turska
Košarka u Turskoj